Бай () — регион (gobol) на юге Сомали. Его центром является Байдабо.

Описание 
Граничит с сомалийскими регионами Баколь (Bakool), Хиран (Hiiraan), Нижняя Шабелле (Shabeellaha Hoose), Средняя Джубба (Jubbada Dhexe) и Гедо (Gedo).

Байдабо был столицей старого региона Верхняя Джуба, который на текущий момент включает в себя также Гедо и Баколь, а также большую часть Средней Джуббы. Современные регионы были выделены в 1970-х гг. правящим тогда военным режимом.

Районы 
Регион Бай делится на пять районов:

 Байдаба (Baidoa District или Degmada Baydhaba)
 Буракаба (Burhakaba District или Degmada Buurhakaba)
 Динсор (Dinsoor District или Degmada Diinsoor)
 Квансах-Дере (Qansahdhere District или Degmada Qansax Dheere)
 Бердале (Berdaale District или Degmada Berdale?) (то же, что и Байдабский район???)

Крупные города 
 Байдабо
 Динсор 
 Буракаба 
 Бердале

См. также 
 Государства и регионы Сомали
 Административное деление Сомали

Примечания

Ссылки 
 Политическая карта Бая 

Провинции Сомали